APIE est un sigle de quatre caractères pouvant signifier:
 Accords canadiens sur la promotion et la protection des investissements étrangers - en anglais, Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) ;
 Agence du patrimoine immatériel de l'État, en France.
 Atypique personne dans l'intelligence et l'émotion